49-я армия — наименование армии в вооружённых силах СССР и России.
 49-я армия (СССР)
 49-я армия (Россия)